Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Grecja posiadała ponad 70 miast o ludności przekraczającej 10 tys. mieszkańców. W Grecji znajduje się tylko 1 miasto z ludnością od 500 tys. do miliona; 4 miasta z ludnością 100÷500 tys.; 13 miast z ludnością 50÷100 tys., 17 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Dla porównania, 70 lat wcześniej w Grecji były 3 miasta z ludnością ponad 100 tys., 1 miasto z ludnością od 50 do 100 tys., 16 miast z ludnością od 20 do 50 tys. i 21 miast z ludnością od 10 do 20 tys.

Największe miasta w Grecji 
Największe miasta w Grecji według liczebności mieszkańców (stan na 16.03.2011):

Tabela danych statystycznych miast w Grecji

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 

 
Grecja

de:Liste der Gemeinden Griechenlands